One Grain of Sand – album Odetty wydany w roku 1963.

Lista utworów

Przypisy 

Albumy Odetty
Albumy folkowe
Albumy muzyczne wydane w roku 1963
Albumy Vanguard Records